Wieselbruck ist der Name folgender Orte:

 Wieselbruck (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wieselbruck (Gemeinde Perschling), Ortschaft der Gemeinde Perschling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich